Detta är en lista över numrerade småplaneter, nummer 7001–7500.

Källor 
 "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)-(10000)", IAU, Minor Planet Center. Läst 2 februari 2013.

Småplaneter 007001